«Doin' What She Likes» () — четвёртый сингл американского кантри-певца Блейка Шелтона с его седьмого студийного альбома Based on a True Story…. Релиз прошёл в январе 2014 года. Авторами композиции стали Wade Kirby и Phil O’Donnell.

История 
Сингл впервые вышел на кантри-радио 6 января 2014 года.
«Doin' What She Likes», достиг позиции № 1 в Радиоэфирном кантри-чарте Country Airplay журнала Billboard, в том числе, став 11-м чарттоппером подряд для Блейка Шелтона. Тем самым он побил прошлый рекорд Brad Paisley, установленный в 2005—2009 для наибольшего числа подряд кантри-хитов № 1 с момента начала их трекирования службой Nielsen Broadcast Data Systems в январе 1990.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики, например от Taste of Country.
К маю 2014 году тираж составил 533,000 копий в США.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Песни 2013 года
Кантри-баллады
Песни Блейка Шелтона
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни на английском языке
Синглы Warner Bros. Records
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом